Cahen ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Claude Cahen (1909 – 1991), francoski orientalist
 Ernest Cahen (1828 – 1893), francoski organist in skladatelj
 Eugène Cahen (1865 – ????), francoski matematik
 François Cahen (1944 – 2011), francoski fusion in jazz glasbenik in skladatelj
 Joel Cahen, izraelski umetnik
 Oscar Cahén (1916 – 1956), kanadski slikar in ilustrator

Glej tudi 

 Cohen
 Kohen
 Cohan
 Cahan